Terytoria:
 Wyspy Pitcairn – terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, znajdujące się w Oceanii
Wyspy:
 Pitcairn – wyspa na Oceanie Spokojnym, główna wyspa Wysp Pitcairn
Miejscowości w USA:
 Pitcairn – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Pitcairn – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Gminy w USA:
 Pitcairn (ang. Pitcairn Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence